Lestinogomphus är ett släkte av trollsländor. Lestinogomphus ingår i familjen flodtrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flodtrollsländor
Lestinogomphus